Dead Man Walking steht für:

 Dead Man Walking (Oper), aus dem Jahr 2000

Filme:
 Dead Man Walking (1988), US-amerikanischer Spielfilm 
 Dead Man Walking – Sein letzter Gang, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1995
 Dead Man Walking (2006), kroatischer Dokumentarfilm 
 Dead Man Walking (2015), US-amerikanische Webserie 

Siehe auch:
 Dead Man’s Walk
 Fifty Dead Men Walking